Miejsca:
 Miyazaki – miasto i port w Japonii
 Port lotniczy Miyazaki – międzynarodowy port lotniczy położony w Miyazaki
 Prefektura Miyazaki – prefektura znajdująca się na wyspie Kiusiu w Japonii
Osoby
 Gorō Miyazaki – japoński architekt krajobrazu i reżyser filmów animowanych
 Hayao Miyazaki – japoński reżyser filmów anime
 Issei Miyazaki – japoński aktor głosowy
 Kenji Miyazaki – japoński piłkarz występujący na pozycji pomocnika
 Kōhei Miyazaki – japoński piłkarz występujący na pozycji pomocnika
 Mikiko Miyazaki – japońska zapaśniczka w stylu wolnym
 Ryō Miyazaki – japoński bokser
 Suguru Miyazaki – japoński skoczek narciarski
 Tomohiko Miyazaki – japoński piłkarz występujący na pozycji pomocnika
 Yasuji Miyazaki – japoński pływak
 Yoshiko Miyazaki – japońska aktorka
Planetoidy
 (6905) Miyazaki – planetoida z pasa głównego asteroid
 (8883) Miyazakihayao – planetoida z pasa głównego asteroid